Теракты в Стокгольме:
 Теракт в Стокгольме (2010)
 Теракт в Стокгольме (2017)